Die Saison 1981/82 war die erste reguläre Saison der neu gegründeten Atlantic Coast Hockey League. Während der regulären Saison sollten die sieben Teams jeweils 48 Spiele bestreiten, jedoch musste der Spielplan aufgrund des vorzeitigen, finanziell bedingten, Ausscheidens der Fitchburg Trappers und Schenectady Chiefs früh im Saisonverlauf überarbeitet werden. In der Endphase der Spielzeit stellten auch die Cape Cod Buccaneers vorzeitig den Spielbetrieb ein. In den Play-offs setzten sich die Mohawk Valley Stars durch und gewannen zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Bob Payne Trophy.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Playoffs

Weblinks 
 Saison 1981/82 auf hockeydb.com (englisch)

1981/82
Eishockeysaison 1981/82